Pyrgulina purpaeformis är en snäckart som beskrevs av Souverbie 1865. Pyrgulina purpaeformis ingår i släktet Pyrgulina och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
purpaeformis